Latinus ist der Name folgender Personen:

 Latinus (Alamanne), alemannischer comes domesticorum im römischen Heer unter Kaiser Constantius II. (um 340 n. Chr.)

 Latinus (König der Aboriginer), mythischer König der Aboriginer, Vater der Lavinia, der Frau des Aeneas
 Latinus Silvius, mythischer König der Latiner in Alba Longa, Ur-Urenkel des Aeneas
 Latinus (Schauspieler), römischer Schauspieler der Kaiserzeit
 Latinus (Legat), römischer Legat in Afrika

als Beiname:
 Blandius Latinus (1.–2. Jh.), römischer Centurio

Siehe auch:

 Latino (Begriffsklärung)
 Latina
 Ladino